Il singolare del torneo di tennis Itu Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robbie Weiss che ha battuto in finale Roger Smith 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Luiz Mattar (secondo turno)
 Jaime Oncins (primo turno)
 Assente
 Luis Herrera (secondo turno)

 Chuck Adams (quarti di finale)
 Danilo Marcelino (primo turno)
 Fernando Roese (semifinali)
 Grant Stafford (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Itu Challenger 1992